

События 
 Консулы Флавий Тавр и Флавий Флоренций.
 Весна — Юлиан повёл армию из Галлии к берегам Дуная. Персы ушли из римских пределов. Констанций двинулся против Юлиана. Из Антиохии он переехал в Тарс и заболел. 3 ноября — Смерть Констанция в Мобускренах.
 361, ноябрь-363, июнь — Император Рима Юлиан, Флавий Клавдий (Юлиан Отступник) (332—363, 26.6).
 Юлиан проехал через Фракию и вступил в Константинополь. Попытка реставрации язычества.
  Юлиан из киликийского города Тарс стал Президом Евфратисии. 
 Му-ди умер.
 Союз хана Шеигяня с Лю Вэйчэнем.

Родились 
 Месроп Маштоц

Скончались 
 Констанций II

См. также